Béru, een gemeente in het kanton Tonnerre (arrondissement Avallon, Yonne, Bourgondië, Frankrijk)
 Beru (atol), een atol in de Gilberteilanden (Kiribati)
 Beru (bedrijf), een Duits auto-onderdelenbedrijf
 Beru (achternaam), een familienaam
 Sherab Palden Beru, Chinees schilder
 Beru (film), een Indiase Kannadatalige film uit 2004
 Beru (Jereweh), een plaats in de provincie West-Nusa Tenggara, Indonesië
 Beru (Wlingi), een plaats in de provincie Oost-Java, Indonesië